

Минулі 
 Ángel Villoldo (1861—1919).
 Manuel Campoamor (1877—1941).
 Julián Robledo (1887—1940).
 Rosita Melo (1897—1981]]
 Edmundo Rivero (1911—1986).
 Agustín Magaldi (1861—1919).
 Roberto Firpo (1898—1938).
 Juan de Dios Filiberto (1885—1964).
 José Razzano (1887—1960).
 Pascual Contursi (1888—1932).
 Francisco Canaro (1888—1964).
 Carlos Gardel (1890—1935).
 Eduardo Arolas (1892—1924).
 Enrique Pedro Delfino (1895—1967).
 Celedonio Esteban Flores (1896—1947).
 Juan Carlos Cobián (1896—1963).
 Enrique Maciel (1897—1962)
 Gerardo Matos Rodríguez (1897—1948).
 Edgardo Donato (1897—1963).
 Osvaldo Fresedo (1897—1984).
 Francisco de Caro (1898—1976).
 Pedro Maffia (1899—1967).
 Julio de Caro (1899—1980).
 Alfredo Le Pera (1900—1935).
 Juan D'Arienzo (1900—1976).
 Enrique Cadícamo (1900—1999).
 Enrique Santos Discépolo (1901—1951).
 Carlos di Sarli (1903—1960).
 Sebastián Piana (1903—1994).
 Osvaldo Pugliese (1905—1995).
 Lucio Demare (1906—1964).
 Homero Manzi (1907—1951).
 Julián Centeya (1910—1974).
 José María Contursi (1911—1972).
 Romeo Gavioli (1913—1957).
 Aníbal Troilo (1914—1975).
 Chito Faró (1915—1986).
 Homero Expósito (1918—1987).
 Mariano Mores (1918-).
 Ástor Piazzolla (1921—1992).
 Natalio La Micela (1923—1999).
 Virgilio Expósito (1924—1997).
 Julio Sosa (1926—1964).
 Atilio Stampone (1926-).
 Eladia Blázquez (1931—2005).
 Horacio Ferrer (1933-).
 Washington Canario Luna (1938—2009).
 Donato Racciatti
 Félix Romero
 Gustavo Nocetti
 Julio Arregui
 Miguel Villasboas
 Olga del Grossi
 Armando Pontier
 Nina Miranda

Сучасні 

 34 Puñaladas
 Adriana Varela
 Alfredo «tape» Rubin
 Alberto Podestá
 Ariel Ardit
 Alejandro Guyot
 Astillero
 Atilio Stampone
 Bajofondo
 Cacho Castaña

 Domingo Rey
 Juanjo Domínguez
 Juan Carlos Cassinelli
 Daniel Melingo
 Exequiel Mantega
 Graciela Pesce
 Guillermo Fernández
 Horacio Salgán
 Hernán Genovese
 José Colangelo
 José Ángel Trelles
 Jorge Retamoza
 Julián Peralta
 Julio Pane
 Javier Amoretti
 La Guardia Hereje
 Laura Canoura
 Leopoldo Federico
 Lidia Borda
 Malena Muyala
 María Graña
 María José Mentana
 Mariano Mores
 Metejón Malevo
 Narcotango
 Natalio La Micela
 Nelly Omar
 Néstor Marconi
 Nicolás Ledesma
 Noelia Moncada
 Nuevo Quinteto Real
 Orquesta El Arranque
 Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto
 Orquesta de Tango de Buenos Aires
 Orquesta Típica Agustín Guerrero
 Orquesta Típica Ciudad Baigón
 Orqu Típica Serpentina, ex Walter Méndez
 Orquesta Forever Tango
 Horacio Salgán (1916-).
 Osvaldo Piro
 Otros Aires
 Pablo Mainetti
 Paté de fuá
 Paulina Fain
 Ramiro Gallo
 Raúl Garello
 Rodolfo Mederos
 Rubén Juárez
 Sergio Villarroel
 Sexteto Mayor
 Susana Rinaldi
 Tanghetto
 Tony Vernon
 Victorio Monghi
 Viviana Scarlassa

Примітки

Посилання 
 

Танго